Оншов може бити:

 Оншов (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Оншов (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република